Sveti Juraj, svetac

Naselja:
 Sveti Juraj na Bregu, općina u Međimurskoj županiji
 Sveti Juraj (Senj), naselje u Gradu Senju
 Sveti Juraj u Trnju, naselje u Općini Donji Kraljevec

Otoci:
 Sveti Juraj (otok kod Vrsara), otok kod Vrsara
 Sveti Juraj (otok kod Raba), otok kod Raba
 Sveti Juraj (otok u Boki kotorskoj), otok u Boki kotorskoj

Slovenija:
 Sveti Jurij (Rogašovci, Slovenija) naselje u Općini Rogašovci